Купата на европейските шампиони 1970/71 е 16-о издание на турнира. 33 клубни отбора участват в него, в това число 32 национални шампиона от предходния сезон и Фейенорд като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи. Дузпите са избрани за пръв път като фактор и по този начин замества неуспешния опит с хвърлянето на монета. Също така правилото за голове на чужд терен започва да важи за всички кръгове, а не както дотогава – в първите два.

Финалът се играе на 2 юни 1971 г. на стадион Уембли в Лондон пред 83.000 зрители.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 18 август, а реваншът е на 2 септември 1970 г.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 16 септември, а реваншите са на 22 и 30 септември 1970 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 21 октомври, а реваншите са на 4 и 5 ноември 1970 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 9 и 10 март, а реваншите са на 24 март 1971 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 14 април, а реваншите са на 28 април 1971 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1970/71
 Купа на панаирните градове 1970/71

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1970/71
 Детайли на мачовете за сезон 1970/71 в rsssf.com

Европейска шампионска лига